Cândido da Costa Ramos foi um violonista de música popular brasileira.

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro